«Women In Uniform» () — третий сингл хеви-метал-группы Iron Maiden.

Список композиций 

В немецком издании вместо 2-й композиции стоит песня «Drifter (Live)».

Участники записи 
 Пол Ди’Анно — вокал
 Стив Харрис — бас
 Дейв Мюррей — гитара
 Клайв Барр — ударные
 Деннис Стрэттон — гитара

Ссылки 
 Сингл «Women in Uniform» на сайте Discogs

Синглы Iron Maiden
Синглы 1980 года
Синглы EMI Records